Die Sommerinsel ist der Titel von
 A Summer Place, Roman von Sloan Wilson aus dem Jahr 1958
 Die Sommerinsel (1959), US-amerikanisches Filmdrama von Delmer Daves
 Die Sommerinsel (1980), schwedisches Jugenddrama von Britt Olofsson